het Engelse woord voor turbulentie
Turbulence (Brother Ape), vierde studioalbum van de Zweedse muziekgroep Brother Ape
Turbulence (1997), Amerikaanse film uit 1997 van Robert Butler
Turbulence 3: Heavy Metal, vervolgfilm uit 2001 van Jorge Montesi
Turbulence (2011), Britse film uit 2011 van Michael B. Clifford
Turbulence (muzikant), muzikant uit Jamaica